Saint Brice steht für:
 Brictius von Tours (um 370–444), heiliger Bischof von Tours 
 Kanton Saint-Brice-en-Coglès, Département Ille-et-Vilaine
 zahlreiche Kirchen des Heiligen Saint-Brice, siehe Brictiuskirche

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Brice (Charente), Département Charente
 Saint-Brice (Gironde), Département Gironde
 Saint-Brice (Manche), Département Manche
 Saint-Brice (Mayenne), Département Mayenne
 Saint-Brice (Orne), Département Orne
 Saint-Brice (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne

 Saint-Brice-Courcelles, Département Marne
 Saint-Brice-de-Landelles, Département Manche
 Saint-Brice-en-Coglès, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Brice-sous-Forêt, Département Val-d'Oise
 Saint-Brice-sous-Rânes, Département Orne
 Saint-Brice-sur-Vienne, Département Haute-Vienne
 Bettegney-Saint-Brice Département Vosges

Siehe auch:
 Sankt Brictius – ein Überblick
 Saint-Bris